Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Prudential Hong Kong Tennis Open 2016 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 8. bis 9. Oktober 2016 stattfand und sich sechs Spielerinnen für den Hauptwettbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Hongkong